Обер-фельдарцт (; сокращённо: OFArzt или OFA) — воинское звание в германоязычных вооружённых силах. Оно обозначает офицера медицинской службы, например хирурга или стоматолога и сопоставим по рангу с подполковником сухопутных войск или военно-морским коммандером.

Вермахт 
В Вермахте с 1933 года по 1945 год существовали звания, эквивалентные обер-фельдарцту: обер-фельдаптекарь (фармаколог) и обер-фельдветеринар (ветеринар), а стоматологи также носили звание обер-фельдарцта. Обер-фельдарцт соответствовал званию оберштурмбаннфюрера СС.

В военное время обер-фельдарцты регулярно назначались начальниками полевой, эвакуационной или военной больницы. Тем не менее, полевой госпиталь мог управляться также младшим по званию .

Бундесвер 
Код НАТО обер-фельдарцта — OF4. В Объединённой медицинской службе немецкого Бундесвера, обер-фельдарцт, оберс-фельдаптекарь и обер-фельдветеринар сопоставимы в НАТО со званием оберст-лейтенанта OF4; флоттилленарцт и филоттиллен-аптекарь эквивалентны рангу , OF4. Обер-фельдарцт — звание сухопутных войск (Heer) и военно-воздушных сил (Luftwaffe), а в военно-морских силах используется аналогичное звание флоттилленарцт.

Знаки отличия медицинской службы в Бундесвере:

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания Вооружённых сил Германии
Воинские звания нацистской Германии
Воинские звания медицинской службы